El término Chocholá puede hacer referencia a:

 Chocholá (municipio), el municipio de Chocholá.
 Chocholá, una población cabecera del municipio de Chocholá, Yucatán, México;
 Chocholá (Cenotillo), una población localizada en el municipio de Cenotillo, Yucatán, México;
 Chocholá de los Venados, una población localizada en el municipio de Chocholá, Yucatán, México.